Ellendale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ellendale Township (North Carolina)
 Ellendale Township (North Dakota)